Вондога — топонимы в Ивановской области России.

 Вондога — деревня в Фурмановском районе, входит в состав состав Иванковского сельского поселения.
 Вондога — река.